Wojna o świnie (1640) – konflikt pomiędzy Holendrami a Indianami w Nowej Holandii 
 Świńska wojna 1906-1909 – konflikt gospodarczy pomiędzy Austro-Węgrami a Serbią